Rocío Ríos Pérez (León, 13 de marzo de 1969) es una exatleta española especialista en pruebas de fondo. Fue quinta en la maratón de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y actualmente aún posee la plusmarca española de media maratón en carreras solo femeninas.

Trayectoria deportiva 

Aunque nacida en León, desde muy pequeña reside en Gijón con su familia. Empezó a hacer atletismo en el Colegio de Las Palmeras. Al principio participaba en pruebas de mediofondo, aunque luego pasó a distancias más largas. Previamente, fue campeona de Asturias alevín de balonmano con el Colegio Ramón de Campoamor de Gijón en 1980.

A los 23 años, en su primera maratón corrida en Sama de Langreo, batió el récord de España con una marca de 2h31:46. Volvió a batirlo en la maratón de Berlín de 1994 con una marca de 2h29:00. En 1995 consiguió la mejor marca de toda su carrera en San Sebastián con 2h28:20; sin embargo, en esa carrera perdió su récord a manos de Ana Isabel Alonso, cuya marca de 2h26:51 sigue siendo el récord de España en 2020.

Consiguió su mayor éxito internacional al terminar quinta en la maratón de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, la mejor clasificación de una atleta española en unos Juegos Olímpicos hasta ese momento. Dos años después consiguió otro puesto de finalista, el sexto en la maratón del Campeonato de Europa de 1998.

También destacó en la media maratón, siendo su mejor puesto individual el octavo en el Campeonato Mundial de Media Maratón de 1997. Su marca de 1h10:06 continúa siendo el récord de España de media maratón para carreras exclusivamente femeninas en 2020. Además, fue medalla de bronce por equipos en las ediciones de 1995 y 1998.

Competiciones internacionales

Marcas personales

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Atletas de España
Atletas de España en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Plusmarquistas de España de atletismo
Nacidos en León (España)